è una dei personaggi del romanzo Welcome to the NHK di Tatsuhiko Takimoto e del manga e dell'anime da esso tratti.

Aspetto e carattere 
È una giovane di bell'aspetto ma di carattere tendente alla depressione, tanto da essere in cura presso tre psichiatri; paranoide ed attratta dall'idea del suicidio, per via dello stress accumulato nel suo lavoro di impiegata statale, ella è condotta all'uso ed abuso di psicofarmaci ed è ossessionata dal fatto che tutto possa essere una sorta di cospirazione contro di lei. Non è affatto portata per le relazioni lunghe, anche se si innamora perdutamente di un ragazzo che crede, però, preferisca il lavoro a lei.

Storia 
Nei ricordi la vediamo frequentare la stessa scuola di Tatsuhiro Satō, il protagonista della storia. Lo convince a farlo entrare nel suo stesso club (letteratura) e saranno gli unici. Passano il tempo a giocare a carte mentre si avvicina la fine degli anni scolastici. Egli si innamora di Hitomi, intraprendendo con lei (ad eccezione di quanto narrato nel manga) anche un rapporto sessuale, ma non ha il coraggio di dichiararsi anche quando ella gli confida di essersi lasciata da poco con il suo ultimo ragazzo.
In un momento di depressione particolarmente acuta Kashiwa trascinerà Satō in un patto di suicidio collettivo chiamato netto shinju o, per utilizzare una formula assai citata, incontro offline (laddove la vita di una persona si intenda come pari all'impiego di un mero apparecchio tecnologico da "spegnere" quando ritenuto opportuno dall'utente); questa, dinanzi alla provvidenziale proposta di matrimonio da parte del fidanzato Jogasaki, desisterà dall'intento suicida facendo però capitombolare Satō in una depressione ancora più nera.
Nel manga, le turbe psicologiche di Kashiwa rovineranno anche il matrimonio, riconoscendo l'una la disaffezione nei confronti dell'altro; nell'anime e nel romanzo, al contrario, marito e moglie saranno una coppia assai felice, con tanto di pargolo da accudire.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Kashiwa, Hitomi
Impiegati immaginari